Calhoun ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Calhoun (1900–1966), US-amerikanische Schauspielerin der Stummfilmära
 Craig Calhoun (* 1952), US-amerikanischer Soziologe
 David Calhoun (* 1957), US-amerikanischer Manager
 Don Calhoun (* 1952), US-amerikanischer Footballspieler
 Eddie Calhoun (1921–1993), US-amerikanischer Jazz-Bassist
 Floride Calhoun (1792–1866), Second Lady der Vereinigten Staaten
 George Miller Calhoun (1886–1942), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Jack Calhoun (* 1939), US-amerikanischer Sozialarbeiter, Autor und Aktivist
 James S. Calhoun (1802–1852), US-amerikanischer Politiker
 Jim Calhoun (* 1942), US-amerikanischer Basketballtrainer
 John B. Calhoun (1917–1995), US-amerikanischer Verhaltensforscher
 John C. Calhoun (1782–1850), US-amerikanischer Politiker, Vizepräsident der Vereinigten Staaten
 Joseph Calhoun (1750–1817), US-amerikanischer Politiker
 Lee Calhoun (1933–1989), US-amerikanischer Leichtathlet
 Monica Calhoun (* 1971), US-amerikanische Schauspielerin
 Rory Calhoun (1922–1999), US-amerikanischer Schauspieler
 Will Calhoun (* 1964), US-amerikanischer Schlagzeuger
 William B. Calhoun (1796–1865), US-amerikanischer Politiker
 William Lowndes Calhoun (1837–1908), US-amerikanischer Politiker

Calhoun ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Calhoun (Alabama)
 Calhoun (Arkansas)
 Calhoun (Colorado)
 Calhoun (Georgia), im Gordon County
 Calhoun (Illinois)
 Calhoun (Iowa)
 Calhoun (Kentucky)
 Calhoun (Louisiana)
 Calhoun (Mississippi)
 Calhoun (Missouri)
 Calhoun (Oklahoma)
 Calhoun (South Carolina)
 Calhoun (Tennessee), im  McMinn County 
 Calhoun (Wisconsin)
 Calhoun Beach (Minnesota)
 Calhoun City (Mississippi)
 Calhoun Corners (Connecticut)
 Calhoun Falls (South Carolina)
 Calhoun Junction (Arkansas)
 Calhoun Mill (South Carolina)

im NRHP gelistete Objekte:
 Calhoun Bakery, in Victoria, Texas, ID-Nr. 86002534
 Calhoun Beach Club, in Minneapolis, Minnesota, ID-Nr. 03001335
 Calhoun County Library, in St. Matthews, South Carolina, ID-Nr. 75001690
 Calhoun Depot, in Calhoun, Georgia, ID-Nr. 82002422
 Calhoun Farmhouse, in Ruston, Louisiana, ID-Nr. 82002780
 Calhoun Mill, in Mount Carmel, South Carolina, ID-Nr. 80003679
 Calhoun Mine, in Dahlonega, Georgia, ID-Nr. 73002292
 Calhoun School Principal's House, in Calhoun, Alabama, ID-Nr. 76000340
 Calhoun Street Historic District, in Tallahassee, Florida, ID-Nr. 79000677
 Calhoun-Gibert House, in Willington, South Carolina, ID-Nr. 96000220
 Calhoun-Ives Historic District, in Washington, Connecticut, ID-Nr. 95001344

Siehe auch:
 Calhoun County
 Calhoun Township
 Lake Calhoun